Let the Hammer Fall — студийный альбом британской хард-рок-группы Shy, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
Диск был записан в классическом составе группы и стал последним полноформатным студийным альбомом, в котором участвовал ударник Алан Келли.

Рецензенты отмечали старомодность звучания альбома и находили в этом его преимущества. Так, например, Александр Кудрявин из «Rock City» писал, что слушая этот альбом «словно переносишься в середину 80-х, но в этом-то и вся прелесть данного релиза. Класс песен и самой группы виден невооружённым, так сказать, ухом, и непонятно, почему в своё время Shy так и не удалось совершить прорыв».

Список композиций

Участники записи 
 Тони Миллз — вокал
 Стив Харрис — гитара
 Падди МакКенна — клавишные
 Рой Дэвис — бас-гитара
 Алан Келли — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Shy
Альбомы 1999 года